Simone Tang dannede i 2009 et band med pianist Adi Zukanovic, med medlemmerne, bassist Søren Østergaard, trommeslager Jazper Lindenhoff og guitarist Kristian Ki. Bandet nåede at spille en masse live-koncerter rundt i DK, inden bandet gik hver til sit.

Eksterne henvisninger

Simone Tang Band på MySpace

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2007